Vang Lej (19??) kínai hegymászónő
 Vang Lej (1975) kínai sakkozónő, nagymester
 Vang Lej (1981) olimpiai ezüstérmes kínai vívó
 Vang Lej (1981) kínai kajakozó, olimpikon
 Vang Lej (1986) kínai kosárlabdázó, olimpikon
 Vang Lej (1988) kínai műkorcsolyázó